(* 1965, Bochum), un homme politique allemand (CDU) ;
 Gabrielle Haardt (1917, Vienne2004, Vienne), sculptrice belge et créatrice de bijoux ;
 Georges-Marie Haardt (1884, Naples1932, Hong Kong), un homme d'affaires, industriel, explorateur belgo-français ;
  (1884, Vienne1962, Vienne), un géographe autrichien ;
  (1898, Montgomery1935, Baltimore), une écrivaine américaine, et professeur de littérature anglaise ;
  (* 1945, Bad Harzburg), un pasteur protestant allemand.

Homophones